Ordet panel kommer fra fransk panneau oprindeligt latin pannus «tøjstykke».

Det kan henvise til:
 Panel (bygningsdel) en beklædningsdel på en bygning. 
 Kontrolpanel en samling af kontrol- og måleinstrumenter, for eksempel strømafbryderpanel,  sikringspanel og paneler i kraftværker. Bruges også dele af instrumentbrættet i større fly.
 Panel et råd eller en samling af mennesker som repræsenterer forskellige fag- eller interessegrupper i en offentlig diskussion under et offentligt møde, i et tv-program eller lignende
 The Panel - flere tv-shows